

События 
 Гилльермо, сын Бернара Септиманского, захватывает Барселону.
 Норманны при помощи иудеев взяли и сожгли Бордо.
 Восстание крестьян в Майнцском епископстве.
 Завоевание арабами Южной Италии, которое закончилось в 881 году.
 Официальным вероисповеданием в халифате становится суннизм. Гонения на мутазилитов.
 Начинается период подъёма государства Чола на юге Индии.
 Мавры провели карательный поход против Балеарских островов и ограбили Марсель.
 Карл II Лысый стал королём Аквитании.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 848 году
 Строимир
 Альфонс III

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 848 году

См. также

Примечания